Национальный дивизион Люксембурга по футболу (, , ) — высшая футбольная лига Люксембурга по футболу. Из-за спонсорской сделки, до 2011 года лига называлась «Фортис Лига». До 2006 года в лиге участвовали 12 команд. Чемпионат проводится с 1910 года, в 1914 году чемпионат не проводился из-за Первой мировой войны. До 1932 года лига называлась «Премьер Лига», до 1957 она имела название «Почётный дивизион», до 2011 года она называлась «Национальный дивизион».

Чемпионы

Ссылки 
 Официальный сайт ФФЛ

Люксембург
Футбол в Люксембурге